Pseudophallus może oznaczać:
 Pseudophallus – rodzaj ryb z rodziny igliczniowatych
 pseudophallus – andropodium, narząd kopulacyjny niektórych ryb
 pseudophallus (pseudopenis) – wyrostek lewego nadprącia karaczanów i modliszek

Przypisy